The Blizzard – cortometraggio del 1921 diretto da Jess Robbins
The Blizzard – film del 1924 diretto da Mauritz Miller